Damedoubleturneringen ved French Open 2009 er den 92. damedoubleturnering ved French Open gennem tiden. Forsvarende mestre er Anabel Medina Garrigues og Virginia Ruano Pascual.

Resultater

Kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Øverste halvdel

Nederste halvdel

Se også 
 French Open 2009 (herresingle)
 French Open 2009 (damesingle)
 French Open 2009 (herredouble)
 French Open 2009 (mixed double)

Kilder / eksterne henvisninger 
 French Open    

Damedouble 2009
WTA Tour 2009